Hans Griepentrog ist der Name folgender Personen:

* Hans Griepentrog (Maler) (1910–1984), deutscher Maler 
 Hans Griepentrog (Sänger) (* 1968), deutscher Sänger (Bass)
 Hans W. Griepentrog (Hans-Werner Griepentrog; * 1956), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer